Шайосентпетер () — город на северо-востоке Венгрии. Население — 13 252 человека (2001).

Население

Города-побратимы

Известные уроженцы 
 Готтлиб, Лея (1918—2012) — основательница пляжной моды.
 Печи, Шандор (1922—1972) — венгерский актёр театра и кино.
 Феледи, Дьюла (1928—2010) — венгерский художник-график. Лауреат государственной премии Кошута. Почётный гражданин Мишкольца и Шайосентпетера.

Примечания 

Города Венгрии